Flachrücken steht für:

medizinisch:
 Flachrücken-Deformität in der Orthopädie
geografisch:
 Geschützter Landschaftsbestandteil Flachrücken in Schmallenberg